Белшина:

 Белшина — производитель автомобильных шин.
 «Белшина» — белорусский футбольный клуб из города Бобруйск.